FX hace referencia a varios artículos:

 por su homofonía con el inglés effects, a los efectos especiales;
 a la compañía FedEx por su código IATA;
 a algunos modelos del procesador AMD Athlon 64;
 a los modelos de procesadores AMD FX;
 a la película F/X;
 a la cadena de televisión adulta FX, de Fox Networks;
 a la empresa de videojuegos Hispanoitaliana FX Interactive;
 el automóvil todoterreno Infiniti FX;
 a la banda de metal Freedom Xlave;
 la abreviación oficial del Mozilla Firefox;
 Código ISO para Francia metropolitana;
 a la banda femenina surcoreana F(x).
 a un término de diseño (fx, design)

Siglas